Charlotte je lahko:

 Charlotte, žensko ime
 Charlotte, mesto v Severni Karolini, ZDA
 USS Charlotte, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi

 Good Charlotte, ameriška pop punk skupina